J.R.I.Wood kan som auktorsförkortning betyda:

 John R. I. Wood
 John Richard Ironside Wood

Robotskapade auktorsförkortningar